Александр Иванович Потекаев (род. 1 октября 1951) — советский и российский учёный в области физики, доктор физико-математических наук, директор Сибирского физико-технического института, профессор кафедры общей физики Томского госуниверситета.

Биография 
Кандидат физико-математических наук (1979). Доктор физико-математических наук (1993).

С марта 2005 года возглавляет Сибирский физико-технический институт.

Главный редактор журнала «Известия вузов. Физика».

В январе 2010 года участвовал в предвыборной кампании по избранию ректора Томского государственного университета, но накануне голосования снял свою кандидатуру.

Научные интересы в области физики конденсированного состояния, длиннопериодических и предпереходных наноструктур, физики слабоустойчивых состояний металлических и полупроводниковых систем, физики пластичности и прочности, дефектообразования в конденсированных системах.

Примечания

Ссылки 
 К 60-летию Александра Ивановича Потекаева // Известия вузов. Физика. 2011. Т. 54, № 8. С. 3-4

Физики России
Сибирский физико-технический институт
Персоналии:Томск